Ercolina – variante femminile del nome proprio Ercole.
 Ercolina – massiccio asteroide della fascia principale del sistema solare.
 Ercolina – varietà di pera

Altri progetti